Троце́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Троценко Андрій Володимирович (1975) — український політик.
 Троценко Віктор Григорович (1956) — український художник.
 Троценко Віктор Карпович (1888—1978) — архітектор.
 Троценко Дмитро В'ячеславович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Троценко Ігор Анатолійович (1970—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Троценко Костянтин Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Троценко Максим Миколайович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Троценко Наталія (* 1985) — українська важкоатлетка. Майстер спорту міжнародного класу.
Українські прізвища
Прізвища на -енко